3 jeziora w Polsce:
 Jezioro Górskie – jezioro w Kotlinie Płockiej, w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Łąck;
 Jezioro Górskie – jezioro na Pojezierzu Ełckim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz;
 Jezioro Górskie – jezioro na Równinie Wrzesińskiej, w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)